Села:
 Дроздовичі — Львівська область, Львівський район
 Дроздовичі — Львівська область, Самбірський район